Макбе́т (Мак Бетад мак Финдляйх; 1005—1057) — король Шотландии из Морейской династии (с 1040).
 Клан Макбет (Бетюн) — один из горных кланов Шотландии.
 Макбет, Роберт (1848—1910) — шотландский художник
 Макбет, Энн (1875—1948) — шотландская художница и писательница

В литературе  
 «Макбет» — трагедия Уильяма Шекспира на основе легенды о короле Макбете (1603—1606, первая публикация — 1623).
  — главный персонаж трагедии Шекспира. 
 «» — сатирическая пьеса Эжена Ионеско (1972).

В музыке и театре 
 «Макбет» — опера Джузеппе Верди на либретто Франческо Мария Пьяве при участии Андреа Маффеи (1847, Театро делла Пергола, Флоренция).
 «» — экранизация оперы Верди, в главных партиях Лео Нуччи и Ширли Верретт, режиссёр Клод д’Анна (Франция, 1987).
 «» — опера Эрнеста Блоха на либретто Эдмона Флега (1910, Опера-Комик, Париж). 
 «» — симфоническая поэма Рихарда Штрауса (1886—1888).
 «Макбет» — балет Винченцо Галеотти на музыку Клауса Шалла (1816, Королевский театр, Копенгаген).
 «Макбет» — балет Кирилла Молчанова по либретто и в постановке Владимира Васильева (Большой театр, 1980).
 «Макбет» — трёхактный балет Шандора Каллоша.
 Macbeth — итальянская готик/блэк-метал группа.
 Macbeth — шестой студийный альбом индастриал-группы Laibach.

В кинематографе 
 «Макбет» — немой фильм продюсера Джеймса Блэктона (США, 1908).
 «» — немой фильм Андре Кальметта (Франция, 1909).
 «» — немой фильм Марио Казерини (Италия, 1909).
 «» — немой фильм Уильяма Баркера (Великобритания, 1911).
 «» — немой фильм Артура Буршье (Германия, 1913).
 «» — немой фильм, в главных ролях Северин-Марс и Жоржетта Леблан (Франция, 1915).
 «Макбет» — немой фильм Джона Эмерсона (США, 1916).
 «» — немой фильм Г. Паркинсона, в главных ролях Рассел и Сибил Торндайк (Великобритания, 1922).
 «Макбет» — фильм Орсона Уэллса, в главных ролях Орсон Уэллс и Жанетт Нолан (США, 1948).
 «Макбет» — фильм Романа Полански, в главных ролях Джон Финч и Франческа Аннис (Великобритания—США, 1971).
 «» — экранизация оперы Джузеппе Верди, режиссёр Клод д’Анна (Франция, 1987).
 «» — фильм Джереми Фристона, в главной роли Джейсон Коннери (Великобритания, 1997).
 «» — фильм Джеоффри Райта, в главной роли Сэм Уортингтон (Австралия, 2006).
 «Макбет» — фильм Джастина Курзеля, в главных ролях Майкл Фассбендер и Марион Котийяр (Великобритания, 2015).

На телевидении 
 «» — телевизионная трансляция, режиссёр Джорджа Шэфер, в главных ролях Морис Эванс и Джудит Андерсон (США, 1954). 
 «» — телевизионный фильм Джорджа Шэфера в главных ролях Морис Эванс и Джудит Андерсон (Великобритания—США, 1960).
 «» — телевизионный фильм Поля Алмона, в главной роли Шон Коннери (Канада, 1961).
 «Макбет» — экранизация спектакля Тревора Нанна, в главных ролях Иэн Маккеллен и Джуди Денч, режиссёр Филипп Кассон (Великобритания, 1979).
 «» — телевизионный фильм Джека Голда, в главной роли Николь Умльямсон (Великобритания—США, 1983).
 «» — телевизионный фильм Руперта Гулда Патрик Стюарт и Кейт Флитвуд (Великобритания, 2010).

Другое 
 «» — корабль противолодочной обороны королевского флота Великобритании времён Второй мировой войны.

См. также 
 
 «Трон в крови» — фильм Акиры Куросавы (Япония, 1957).